Potęgowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski.
 Potęgowo (powiat Słupski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren in het district Słupski in de gemeente Potęgowo
 Potęgowo (powiat Wejherowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren in het district Wejherowski